Rafah Camp () est un des huit camp de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza. Il est situé le long de la frontière égyptienne, au nord de la ville de Rafah. Le camp a été établi en 1949, et fait maintenant partie de la ville de Rafah. Lors de son établissement, le camp de Rafah était le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. Sa population a diminué à la suite de la migration d'une partie de la population vers le camp de Tall as-Sultan, une extension de Rafah camp, construit pour absorber les réfugiés de Canada Camp.

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Rafah Camp sur le site de l'UNRWA

Camp de réfugiés palestiniens